Несколько японских фамилий имеют чтение Абэ, в частности 安倍, 安部, 阿部. Среди известных носителей этих фамилий следующие личности:
 Абэ (род) — древнейший из известных айнских родов.
 Абэ — псевдоним индонезийского писателя Абдула Кохара Ибрагима.
 Абэ-но Сэймэй (921—1005) — японский мистик периода Хэйан.
 Абэ-но Мунэто (, 1032—1108) — самурай из клана Абэ в период Хэйан в Японии.
 Абэ, Акира (1934—1989) — японский писатель.
 Абэ, Ацуси (род. 1981) — японский сэйю.
 Абэ, Ёситоси (род. 1971) — японский график.
 Абэ, Исоо (1865—1949) — японский политик.
 Абэ, Кан (1894—1946) — японский политик.
 Абэ, Кобо (1924—1993) — японский писатель.
 Абэ, Косо (1892—1947) – японский адмирал.
 Абэ, Кэйко (род. 1937) ― японская исполнительница на маримбе и композитор.
 Абэ, Масаси (род. 1965) — японский двоеборец, олимпийский чемпион.
 Абэ, Маюми (род. 1967) — японская кёрлингистка.
 Абэ, Нацуми (род. 1981) — японская певица, бывшая участница Morning Musume.
 Абэ, Нобуюки (1875—1953) — генерал Императорской армии Японии, генерал-губернатор Кореи и 36-й Премьер-министр Японии.
 Абэ, Норифуми (1975—2007) — японский мотогонщик.
 Абэ, Нориюки (род. 1961) — японский режиссёр аниме, раскадровщик и звукорежиссёр.
 Абэ, Сада (1905 — не ранее 1970) — гейша, знаменитая тем, что в целях получения эротического удовольствия задушила своего партнёра.
 Абэ, Синдзо (1954—2022) — премьер-министр Японии (2006—2007, 2012—2020).
 Абэ, Синъя (род. 1980) — японский кёрлингист и тренер.
 Абэ, Тадаси (род. 1963) — японский гребец, тренер по гребле.
 Абэ, Такахито (род. 1960) — японский композитор и аранжировщик.
 Абэ, Токихару (1911—1996) — японский ихтиолог.
 Абэ, Томодзи (1903—1973) — японский писатель.
 Абэ, Ута (род. 2000) — японская дзюдоистка, сестра Хифуми Абэ.
 Абэ, Хироки (род. 1999) — японский футболист.
 
 Абэ, Хироюки (род. 1936) — японский инженер-машиностроитель, президент Университета Тохоку.
 Абэ, Хифуми (род. 1997) — японский дзюдоист, брат Уты Абэ.
 Абэ, Юки (род. 1981) — японский футболист.
 Абэ, Ютака (1895—1977) — японский кинорежиссёр и актёр, один из пионеров японской кинематографии, начинавший свою кинокарьеру в Голливуде.

Топоним 
 Абэ (река) () — река в Японии в префектуре Сидзуока.